Almoster ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Almoster (Alvaiázere)
 Almoster (Santarém)

in Spanien:
 Almoster (Tarragona), Municipio in der Provinz Tarragona